Asian Tour 2013/2014 – Turniej 3 − ósmy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten został rozegrany w dniach 19-23 października 2013.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 10 000 
II miejsce: £ 5 000 
Półfinalista: £ 2 500 
Ćwierćfinalista: £ 1 500 
Ostatnia 16: £ 1 000 
Ostatnia 32: £ 600 
Ostatnia 64: £ 200 

Pula nagród: £ 50 000

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 136, 123, 121, 117  Gary Wilson
 131  Luo Honghao
 129  Zhang Anda
 128, 113  Stuart Bingham
 126  Tian Pengfei
 124, 106  John Higgins
 120  Zhou Yuelong
 113  Anthony McGill

 109  Xiao Guodong
 106  Li Yujin
 104  Liang Wenbo
 103  Mark Selby
 100  Lü Haotian
 100  Mei Xiwen
 100  Qiu Yalong

Bibliografia 
 AT 3 na worldsnooker.com

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Chinach